Oltronesi – abitanti di Oltrona al Lago
Oltronesi – abitanti di Oltrona di San Mamette